В'яла́-дю-Тарн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 130 км на північний схід від Тулузи, 40 км на південний схід від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 214 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 439,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 В'яла-дю-Тарн на сайті французького Національного інституту географії 
 В'яла-дю-Тарн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 В'яла-дю-Тарн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету В'яла-дю-Тарн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету В'яла-дю-Тарн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон